Campeonato Português de Hóquei em Patins 2.ª Divisão

Campeões da 2ª Divisão 

http://hoqueipatins.pt/2016-17/act_nacional/1div.htm

2017/18: http://www.thefinalball.com/edition.php?id_edicao=122123 - http://www.thefinalball.com/edicao.php?id_edicao=113001

2018/19: http://hoqueipatins.pt/2018-19/act_nacional/2div_campeao.htm

Ligações externas

Competições de hóquei em patins de Portugal